Espen Olafsen – ex allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Frank Olafsen – ex hockeista su ghiaccio ed ex calciatore norvegese
 Helene Olafsen – snowboarder norvegese